Клиний () — мужское имя. Известные носители:
 Клиний — тиран Кротона ок. 495 до н. э.;
 Клиний — афинский военный, участник битвы при Артемисии;
 Клиний (отец Алкивиада) (погиб в 447 до н. э.) — политический и военный деятель Древних Афин, отец Алкивиада;
 Клиний (V век до н. э.) — знатный афинянин, брат Алкивиада;
 Клиний (IV век до н. э.) — философ-пифагореец;
 Клиний из Сикиона (убит в 264 до н. э.) — отец Арата Сикионского.

См. также 
 Клиния